Italia
Albe è una frazione di Massa d'Albe (AQ);
Massa d'Albe è un comune della provincia dell'Aquila.
 Francia
Albe è un fiume francese, affluente della Saar;
Albé è un comune francese dell'Alsazia;
Chazelles-sur-Albe è un comune francese del dipartimento della Meurthe e Mosella della Lorena.